Tongalès, o Tonga (ISO 639-3: ton) – una llengua polinèsia parlada a les illes Tonga al Pacífic meridional
 Tonga (Zàmbia i Zimbabwe), o Chitonga (ISO 639-3: toi) – una llengua bantu parlada a Zàmbia i Zimbabwe
 Gitonga, o tonga (ISO 639-3: toh) – llengua bantu parlada a Moçambic
 Tonga (Nyasa), o Chitonga (ISO 639-3: tog) – llengua bantu parlada a Malawi
 Ten'edn, també conegut com a Tonga o Mos (ISO 639-3: tnz) – és una llengües mon-khmer parlada per alguns nadius orang asli a Tailàndia i Malàsia.